Het ATP-toernooi van Halle 2017 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 19 tot en met 25 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion. De Duitser  Alexander Zverev speelde de finale in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Het toernooi van 2017 trok 116.200 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle